Bornumer Straße ist der amtliche Name für folgende Straßen:

* Bornumer Straße (Hannover), mehrspurige Verbindungsstraße in Hannover zwischen den Bundesstraßen B6, B65 und B217
 Bornumer Straße (Bockenem), Hauptverkehrsstraße durch den Bockenemer Ortsteil Jerze im Zuge der Landstraße L594, Landkreis Hildesheim